Мята японская () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства , эндемик Японских островов.

Японское общеупотребительное название растения 

Произрастает на островах Хоккайдо и Хонсю, встречается на болотах, считается редким видом.

Растения высотой 20—40 см. Листья длиной 1—2 см, 3—8мм в ширину. Цветки белого или бледно-фиолетового цвета снабжены 4 тычинками. Цветение длится с августа по октябрь. Плоды около 0,8 мм в длину.

Растение используется в косметике и может добавляться к пищевым продуктам.

Примечания

Ссылки 
 Mentha japonica фото

Лекарственные растения
Флора Японского архипелага
Эндемики Японии
Мята